Alcock ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred William Alcock (1859–1933), englischer Naturforscher
 Andrew Haydon Alcock, australischer Osttimor-Aktivist

 George Alcock (1912–2000), britischer Astronom
 Helen Alcock (* 1964), englische Badmintonspielerin, siehe Helen Troke
 Henry Alcock (1823–1912), australischer Unternehmer, Autor und Herausgeber

 Leslie Alcock (1925–2006), schottischer Archäologe
 Lindsay Alcock (* 1977), kanadische Skeletonpilotin
 Mary Alcock (1742–1798), englische Schriftstellerin
 Milly Alcock (* 2000), australische Schauspielerin
 Rutherford Alcock (1809–1897), englischer Arzt, Diplomat in Japan und China
 Siccaturie Alcock, bekannt als Jah Cure (* 1978), jamaikanischer Reggaemusiker
 Susan E. Alcock, US-amerikanische Archäologin und klassische Philologin

Alcock ist:
 der nach George Alcock benannte Asteroid (3174) Alcock 
 der nach George Alcock benannte Komet C/1983 H1 (IRAS-Araki-Alcock)
 die nach dem britischen Piloten John Alcock benannte Alcock-Insel

Siehe auch:
 Canalis pudendalis (Alcock-Kanal), eine anatomische Struktur